Forschungsbericht steht für:

 Darstellung des Forschungsstandes zu einem Thema, siehe Systematische Übersichtsarbeit
 Forschungsbericht (Wirtschaftsunternehmen), ein Anhang zum Lagebericht eines Unternehmens

Siehe auch: